Det sovjetiske mesterskab i ishockey 1989-90 var det 44. sovjetiske mesterskab i ishockey for klubhold. Turneringen blev afviklet i ligaform med deltagelse af 16 hold i Højeste Liga, hvor holdene spillede om det egentlige mesterskab. På de lavere niveauer i ligasystemet, med 20 hold i Første Liga og 34 hold i Anden Liga, spillede holdene op op- og nedrykning mellem niveauerne.

Mesterskabet blev vundet af Dynamo Moskva, som dermed vandt titlen for første gang siden 1954 og for tredje gang i alt. Sølvmedaljerne gik til de forsvarende mestre fra CSKA Moskva, som dermed fik afsluttet sin stime på 13 mesterskaber i træk, og som for første gang siden 1976 ikke blev sovjetiske mestre. Bronzemedaljerne blev vundet af Khimik Voskresensk, som vandt medaljer for anden sæson i træk og for femte gang i alt.

Højeste Liga

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 16 hold, heraf to hold, der siden den foregående sæson var rykket op fra Første Liga: Torpedo Ust-Kamenogorsk og SK Uritskogo Kazan.

Grundspil 

De 16 deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De 10 bedste hold i grundspillet gik videre til mesterskabsspillet, mens de sidste 6 hold gik videre til kvalifikationsspillet, hvor holdene spillede om at undgå nedrykning til Første Liga.

Mesterskabsspil 

Mesterskabsspillet havde deltagelse af de 10 bedste hold fra grundspillet, som tog resultaterne i grundspillet med til mesterskabsspillet. De 10 hold i mesterskabsspillet spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle.

Medaljevindere 

De tre medaljevindende hold bestod af nedenstående spillere.

Topscorere

Hædersbevisninger

Bedste spiller 

Afstemningen om sæsonens bedste spiller endte med følgende resultat.

Kvalifikationsspil 

Kvalifikationsspillet havde deltagelse af 10 hold: de seks dårligste hold fra Højeste Liga og de fire bedste hold fra Første Liga. Holdene spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, og de fem bedste hold kvalificerede sig den efterfølgende sæson i Højeste Liga, som dermed blev reduceret fra 16 til 15 hold.

Første Liga

Hold 

Første Liga havde deltagelse af 20 hold, heraf fire oprykkere fra Anden Liga. Holdene var opdelt i en øst- og en vest-zone med 10 hold i hver zone.

I begge zoner spillede de 10 hold en firedobbelt turnering alle-mod-alle. De to bedste hold i hver zone gik videre til kvalifikationsspillet, hvor holdene spillede om oprykning til Højeste Liga. Holdene, der sluttede på 3.- til 10.-pladsen i de to zoner, spillede videre i placeringsrunden om 5.- til 20.-pladsen i Første Liga. De to dårligste hold i placeringsrunden rykkede ned i Anden Liga.

Zone Vest 

Kristall Elektrostal og Kristall Saratov besatte de to første pladser og gik videre til kvalifikationsspillet.

Zone Øst 

Salavet Julejev Ufa og Avangard Omsk besatte de to første pladser og gik videre til kvalifikationsspillet.

Placeringsrunde 

Placeringsrunden havde deltagelse af 16 hold: de 8 hold fra hver zone, der sluttede på 3.- til 10.-pladsen.

Anden Liga

Hold 

Anden Liga havde deltagelse af 34 hold, heraf to nedrykkere fra Første Liga og fire oprykkere fra Klasse B. Holdene var opdelt to puljer – en vest-pulje med 18 hold og en øst-pulje med 16 hold.

Zone Vest 

De 18 hold spillede en firedobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket burde have givet 68 kampe til hvert hold. Tallex Tallinn forlod imidlertid ligaen efter 34 spillede kampe, så de resterende hold fik kun 66 kampe.

Zone Øst 

De 16 hold spillede en firedobbelt turnering alle-mod-alle.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Hockey Archives - Championnat d'URSS 1989/90 

 EuroHockey - Soviet League 1989-90
 Russian Hockey - 1989/1990 - 44-й Чемпионат СССР

Noter 

1989-90
Ishockey i 1989
Ishockey i 1990